«Запад» — трехмачтовая парусно-моторная шхуна, ранее находившаяся в Архангельске при Государственном Северном морском музее в качестве памятника в честь северных деревянных парусных судов. Демонтирована после пожара в 2016 году.

История 
Построена в 1949 году в Финляндии и передана в Эстонское пароходство, где перевозила грузы и использовалась как учебное судно.

Позднее передано Северному морскому пароходству (Архангельск), использовалось для перевозки грузов и пассажиров по линии Умба — Кандалакша, затем передано в Нарьян-Марский порт.

В 1953 году передано Архангельскому мореходному училищу, где на нём проходили практику курсанты мореходных училищ СССР, рейсы совершались в Белом и Баренцевом морях.

Использовалось при съемках фильма «Георгий Седов» (1974).

В 1980 году переоборудована в музей.

В 1983 году установлена на Красной пристани как памятник романтической эпохе парусного флота и символ первого порта России — Архангельска.

В 1993 году шхуна получила сертификат памятника науки и техники Ассоциации научно-технических музеев Российского национального комитета Международного совета музеев.

В июле 1998 года сильным порывом ветра все три мачты шхуны были сломаны.

В 2005 году исключена из списка музейных экспонатов Морского музея и стала объектом недвижимости на балансе музея.

В мае 2016 года на шхуне произошел пожар, установленная причина — поджог.

Затем был осуществлён демонтаж шхуны по причине её аварийного состояния. На месте шхуны оборудована площадка для прогулок.

Галерея

Примечания 

Суда, построенные в Финляндии
Шхуны СССР
Суда России
Памятники Архангельска
Музейные суда и корабли
Музеи Архангельска
Корабли-памятники